Chuandongocoelurus primitivus es la única especie conocida del género extinto Chuangdongocoelurus (“cola hueca de Chuandong”) es un género representado por una especies de dinosaurio terópodo, que vivió a mediados período Jurásico, en el Bathoniense y Calloviense, hace aproximadamente entre 165 y 161 millones de años, en lo que hoy es Asia.

Descripción
Chuandongocoelurus es un depredador bastante pequeño. El holotipo tiene una longitud estimada de 2,4 metros. El fémur tiene 201 milímetros de longitud, de lo que se deriva un peso corporal de 21,8 kilogramos, una estimación de Michael Mortimer desde 2001 llegó a 12 kilogramos. Se han establecido algunas características distintivas, la base de la hoja frontal del ilion es la mitad del diámetro de la articulación de la cadera, hay un trocánter accesorio en el muslo para el trocánter menor, el interior de los huesos de la articulación inferior de la tibia es, con mucho, el más grande. La tibia tiene una longitud de 231 milímetros.

Historia
Fue descrito por el palentologo chino He en 1984 a partir de restos descubiertos en la Formación Bajo Shaximiao, parte de la Formación Dashanpu, considerándolo como un coelurosaurio. La especie tipo es C. primitivus, basado en restos dispersos que incluyen vértebras, cadera parcial, partes de los miembros y una escapula parcial. El nombre genérico combina referencias a Chuandong en la provincia de Sichuan y al género Coelurus , el mismo nombre que lleva el nombre griego del κοῖλος, koilos, que significa "hueco" y οὐρά , oura, que significa "cola". El nombre específico significa "el primitivo" en latín , una referencia a la gran era del hallazgo.

Chuandongocoelurus se basó inicialmente en dos esqueletos parciales. El holotipo, un fémur, es parte del espécimen CCG 20010. Las vértebras, los huesos pélvicos y los elementos de las extremidades posteriores, también catalogados bajo este número de inventario, pueden pertenecer al mismo animal. El espécimen tiene suturas neurocentral no fusionadas en sus vértebras, lo que significa que el animal era inmaduro en el momento de la muerte. La formación en la que se descubrió fue la Formación Bajo Shaximiao, parte de la Formación Dashanpu, lo que significa que Chuandongocoelurus se remonta a la etapa de Bathoniense o Calloviense del Jurásico Medio. Un segundo espécimen es CCG 20011 un conjunto de vértebras del cuello de un individuo diferente y mucho más grande. [1] En 2012, se llegó a la conclusión de que ambos especímenes representan diferentes taxones, probablemente ni siquiera estrechamente relacionados. Con CCG 20011 siendo un pariente cercano de Elaphrosaurus.

Clasificación
Originalmente se colocó a Chuandongocoelurus en Coeluridae, en ese momento un taxón que incluía a casi todos los terópodos pequeños. David Bruce Norman en 1990 lo consideraba un terópodo indeterminado. Más recientemente, Roger Benson en 2008 y 2010 y Benson et al en 2010 se encontraron que era el taxón hermano de Monolophosaurus, formando juntos un clado perteneciente a Megalosauroidea o fuera de Megalosauroidea en Tetanurae. [6] En 2012, Matthew Carrano ha encontrado a Chuandongocoelurus fuera de Megalosauria.

Sistemática
Un análisis de Roger Benson encontró en 2010 la siguiente posición de Chuandongocoelurus en el árbol evolutivo.

Referencias

Enlaces externos 
 Chuandongocoelurio en la Dinosaur Encyclopaedia de Dino Russ's Lair (en inglés)
 Chuandongocoelurio en Dinodata (en inglés, se requiere registrarse en forma gratuita)
 Chuandongocoelurio dentro de Ceratosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de chuandongocoeluria en Dinosaurier-web (en alemán)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Ceratosauria
Dinosaurios del Jurásico Medio
Dinosaurios de Asia